Bangladesh
Sylhet — cidade de Bangladesh
Sylhet (divisão) — subdivisão administrativa
Sylhet (distrito)

Desambiguações de topônimos